38 шахова Олімпіада, проходила з 12 по 25 листопада 2008 року в німецькому місті — Дрезден.

Команди складалися з 4 гравців (плюс один запасний). Турнір проводився за швейцарською системою в 11 турів.

У змаганнях взяли участь 146 команд (Німеччина була представлена 3-ма командами).

Загальна кількість шахістів, які брали участь у турнірі становила 729 (серед них 243 гросмейстери, 132 міжнародні майстри, 81 майстер ФІДЕ, 22 кандидати у майстри спорту. Також у змаганнях брали участь жінки: 1 гросмейстер, 1 кандидат у майстри, 1 майстер ФІДЕ).

Було зіграно 3204 партій.

Місця визначались за: 1. Кількістю командних очок (КО); → 2. Сумою коефіцієнту Бергера (сКБ); → 3. Скороченим коефіцієнтом Бухгольца; → 4. Індивідуальними очками (Очки). 

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до кінця партії, 30 секунд на кожен хід, якщо гра продовжувалась. 

Ігрові дні: з 13 по 17 листопада, з 19 по 25 листопада та 25 листопада. Початок турів в 16.00 по Києву. Останній тур в 11.00.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 КО —  Командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 сКБ — сума Коефіцієнту Бергера.
 сКО —  Скорочений Бухгольц.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
2008 у шахах
Спорт у Дрездені
Шахові змагання в Німеччині
Листопад 2008
2008 у Німеччині